Kahlenberg (heuvel) - heuvel bij Wenen
 Kahlenberg (Wutha-Farnroda) - gehucht in de gemeente Wutha-Farnroda, Duitsland

 Fritz Kahlenberg - Duits fotograaf, verzetsstrijder in Nederland
 Ingeborg Kahlenberg - Duits fotograaf, verzetsstrijder in Nederland
 Thomas Kahlenberg - Deens voetballer